Херберт Ачейтуно (; род. 1 ноября 1985 года, Сан-Сальвадор) — сальвадорский пауэрлифтер-паралимпиец. Бронзовый призёр летних Паралимпийских игр 2020 в Токио, его медаль стала первой в истории участия Сальвадора на Паралимпийских играх.

Спортивные результаты

Примечания 

Пауэрлифтеры Сальвадора
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2008 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2016 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2020 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2020 года